Ritratto di fanciulla – opera in terracotta policroma di Andrea della Robbia
 Ritratto di fanciulla – dipinto di Petrus Christus
 Ritratto di fanciulla (Violante) – dipinto di Giovanni Cariani
 Ritratto di giovane donna – dipinto di Rogier van der Weyden
 Ritratto di giovane donna – dipinto di Raffaello Sanzio
 Ritratto di giovane donna – dipinto del Correggio
 Ritratto di giovane donna – dipinto di Sandro Botticelli
 Ritratto di giovane donna – disegno a gessetto di Tiziano
 Ritratto di giovane donna – dipinto di Edgar Degas